Die Gauliga Elsaß 1942/43 war die dritte Spielzeit der Gauliga Elsaß des Fachamtes Fußball. Die Gauliga wurde in dieser Saison in einer Gruppe im Rundenturnier mit zehn Mannschaften ausgetragen. Der FC Mülhausen wurde aufgrund der besseren Tordifferenz, die seit dieser Spielzeit galt, zum zweiten Mal Gaumeister im Elsass. Durch diese Meisterschaft qualifizierte sich der FC Mülhausen für die deutsche Fußballmeisterschaft 1942/43, bei der die Mannschaft bereits in der ersten Runde nach einer 1:5-Auswärtsniederlage gegen den FV Saarbrücken ausschied. Am Ende der Saison stiegen der FV Walk und Mars Bischheim ab, im Gegenzug stiegen TuS Schweighausen und der FC Hüningen aus der Bezirksliga auf.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde 
Gruppe 1

|}

Gruppe 2

|}

Quellen 
 Straßburger Neueste Nachrichten, 23. April 1943
 
 
 Gauliga Elsaß 1942/43 bei http://www.claudionicoletti.eu

1942
Fußballsaison 1942/43